Die Schweizer Unihockeymeisterschaft 2013/14 ist die 32. Spielzeit um die Unihockey-Meisterschaft.

An der Nationalliga A, die zuvor nach dem Hauptsponsor «Swiss Mobiliar League» hiess, nehmen 12 Mannschaften teil, wobei die ersten acht in die Playoffs kommen und der Rest in zwei Playoutpartien bestimmt, wer gegen die zwei Playoffsieger der Nationalliga B um den Klassenerhalt spielen muss. Die Nationalliga B enthält zehn Vereine, wobei ebenfalls die letzten zwei in die Auf-/Abstiegsspiele müssen.

Nationalliga A

Hauptrunde

Playoffs 
Die Playoffs wurden im Modus Best-of-Seven ausgetragen.

Somit ist der SV Wiler-Ersigen Schweizer Meister

Playouts 
Die Playouts bestehen aus zwei Partien, nämlich den Neunt- gegen den Zwölftplatzierten sowie der Zehnt- gegen den Elftplatzierten. Es wird im Modus Best-of-Seven gespielt, wobei die Verlierer der Partien an den Auf-/Abstiegsspielen teilnehmen müssen.

Auf-/Abstiegspiele NLA/NLB 
In den Auf-/Abstiegsspiele müssen die Playoutverlierer der NLA in einer Best-of-Five-Serie gegen die beiden Playoffgewinner der Nationalliga B antreten. Sie stellen nach Schreibweise von swissunihockey das Aufstiegsplayoffs der NLB dar.

Somit bleibt Waldkirch-St. Gallen in der NLA.

Nationalliga B

Hauptrunde

Playoffs 
Die Playoffs werden in einem Best-of-Five-Modus gespielt, wobei zuerst die Dritt- bis Sechstplatzierten untereinander ausspielen, wer im Finale gegen die beiden Erstplatzierten um die Teilnahme an den Auf-/Abstiegsspielen kämpft.

Playouts 
Die Playouts bestehen aus zwei Partien, nämlich den Siebent- gegen den Zehntplatzierten sowie der Acht- gegen den Neuntplatzierten. Es wird im Modus Best-of-Five gespielt, wobei die Verlierer der Partien an den Auf-/Abstiegsrunden teilnehmen müssen.

Auf-/Abstiegspiele NLB/1. Liga 
In den Auf-/Abstiegsspiele müssen die Playoutverlierer der NLB in einer Best-of-Three-Serie gegen die beiden Gewinner der Playoffspiele der Erst- und Zweitplatzierten der beiden 1. Liga-Gruppen antreten.

Zürisee Unihockey ZKH und I.M. Davos-Klosters spielen in der NLB nächste Saison.

Weblinks 
 Website von swiss unihockey

Schweizer Unihockeymeisterschaft
Unihockey 2013
Unihockey 2014
Männerunihockeywettbewerb